World Vision International (WVI) — международная благотворительная организация, занимающаяся вопросами предоставления гуманитарной помощи. Основанная в 1950 году преподобным Робертом Пирсом, она превратилась в одну из крупнейших организаций по предоставлению помощи и развития в мире, с общим доходом (включая гранты, продукты, пожертвования и иностранную безвозмездную помощь) в размере $ 2,67 млрд (2012). Нынешний президент World Vision International — Кевин Дженкинс ().

История 
World Vision Inc. был основан Робертом Пирсом в 1950 году в целях оказания гуманитарной помощи. Первоначально функционировал в Соединенных Штатах, но вскоре распространил деятельность на другие страны; в 1966 году организация была переименована в «World Vision International». В 1977 году произошла реструктуризация, президентом стал Вальтер Стэнли Мунейхем (). World Vision International взяла большинство международных функций, ранее выполняемых World Vision Inc.; штаб-квартира осталась в том же здании в Монровии, Калифорния. Мунейхем оставался президентом World Vision International до 1982 года, когда он ушел в отставку после критики в рамках Международного совета, где обвинения варьировались от диктаторского стиля лидерства до этноцентристского стиля общения.

В 1967 году Эдом Дейтоном () была основана «Миссия перспективных исследований и коммуникационный центр» (, MARC) как подразделение World Vision International.

В 1970-х, World Vision начала подготовку семей к развитию малых хозяйств, обучая нуждающихся сельскохозяйственным навыкам; организация также начала устанавливать водяные насосы для получения чистой воды в общинах, что вызвало падение младенческой смертности. Волонтёры теперь используют пресную воду, чтобы научить членов общины садоводству и орошению.

В 1990-х, организация начала фокусироваться на потребностях детей, которые стали сиротами в Уганде, Румынии и Сомали в ответ на распространение СПИДа, пренебрежение и гражданскую войну, соответственно. WVI также присоединились к миротворческим усилиям Организации Объединенных Наций, чтобы помочь тем, кто пострадал в результате гражданской войны, и начали содействовать международному запрету на мины.

Сегодня World Vision работают в партнёрстве почти в 100 странах по всему миру, помогая более чем 100 миллионам человек в борьбы с нищетой, голодом и несправедливостью, независимо от их религиозных убеждений; в настоящее время организация сфокусирована на вопросах развития сообществ и пропаганде для бедных, помощи бедным детям и их семьям.

World Vision является одним из ведущих мировых учреждений оказания помощи и развития. В Великобритании он является одним из членов Комитета по катастрофам и чрезвычайным ситуациям. В нём занято более 40 000 человек и свыше 90 % персонала работает в своей родной стране.

В 2016 году стало известно, что большая часть ресурсов, которые World Vision выделяла для помощи детям сектора Газы, переводилась ХАМАС. Основной схемой увода средств израильская спецслужба ШАБАК называет организацию фиктивных тендеров под спонсируемые World Vision проекты.

После этого (и предположительно вследствие этого) Германия и Австралия разорвали отношения с World Vision.

Примечания 

Гуманитарная помощь
Благотворительные организации США
Негосударственные организации США
Международные благотворительные организации
Международные организации здравоохранения
Организации, основанные в 1950 году